Waten steht für:
 das Durchqueren (durchwaten) von Gewässern zu Fuß oder im Fahrzeug
 das Durchqueren von Gewässern mit Landfahrzeugen, siehe Wattiefe
 das Jagdverhalten von Vögeln der Ordnung Regenpfeiferartige, siehe Watvögel
 die Mehrzahl von Wate, einer kleinen Anfasung bei Schneidewerkzeugen

Siehe auch:
 Watten (Begriffsklärung)
 Watt
 Wathose